Název Malčice má více sídel:
 Malčice (Mirkovice), část obce Mirkovice v okrese Český Krumlov
 Malčice (Všelibice), část obce Všelibice v okrese Liberec
 Malčice (Předotice), část obce Předotice v okrese Písek
 Malčice-Osek – katastrální území městyse Přídolí v okrese Český Krumlov, na němž leží místní části Sedlice a Zahořánky
 na Slovensku
 Malčice (okres Michalovce), obec v okrese Michalovce na Slovensku